Лејнсборо има више значења:
 Лејнсборо
 Лејнсборо
 Лејнсборо (Ајова)
 Лејнсборо (Минесота)
 Лејнсборо (Пенсилванија)